

Patronymes célèbres 
 Alain Nadaud (1948-2015), écrivain français.
 Daniel Nadaud (1942-   ), plasticien français. 
 Édouard Nadaud (1862-1924), violoniste, professeur au conservatoire national de musique de Paris
 Gustave Nadaud (1820-1893), goguettier, poète et chansonnier français.
 Martin Nadaud (1815-1898), maçon, franc-maçon et homme politique français.
 Marcel Nadaud (1887-1943), écrivain français. 
 Jean-Marie Nadaud alias Nado
 Serge Nadaud (1906-1995), acteur français.
 Stéphane Nadaud (1969-    ), médecin pédopsychiatre et philosophe français.
 Nicolas Nadaud (1990-    ), animateur de radio et de télévision français.

Toponymie 
 Martin Nadaud (métro de Paris), station de métro située dans le  de Paris, condamnée le .
 Rue Gustave-Nadaud, voie publique située dans le  de Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français